Frank Parr (1918), een Brits schaker (overleden 2003)
 Frank Parr (1928), een Brits muzikant en cricket-speler (overleden 2012)